Okręty US Navy o nazwie USS "Tisdale":
 Pierwszy USS "Tisdale" (DE-278) był niszczycielem eskortowym przekazanym Wielkiej Brytanii w 1943. Służył pod banderą brytyjską jako HMS "Keats" (K482) w latach 1943-46.
 Drugi USS "Tisdale" (DE-33) był niszczycielem eskortowym. W służbie w latach 1943-45.
 Trzeci USS "Mahlon S. Tisdale" (FFG-27) był fregatą rakietową. W służbie w latach 1982-96.

Tisdale